

Талдибулак — село, Алакольський район, Жетисуська область
 Талдибулак — село, Єнбекшиказахський район, Алматинська область
 Талдибулак — село, Жанааркинський район, Улитауська область
 Талдибулак — село, Казигуртський район, Туркестанська область
 Талдибулак — село, Кербулацький район, Жетисуська область
 Талдибулак — аул, Меркенський район, Жамбильська область
 Талдибулак — село, Талгарський район, Алматинська область
 Талдибулак — село, Сиримський район, Західноказахстанська область
 Талдибулак — село, Таскалинський район, Західноказахстанська область

Див. також 
 Талди-Булак